HammerFall — шведская метал-группа.
 Первоначальное название игры Hammerfight.